Knud Andersen (ciclista)
 Knud Andersen (futbolista)
 Knud Andersen (mastòleg)
 Knud Børge Andersen, polític danès